UFC 129: St-Pierre vs. Shields — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 30 апреля 2011 года на стадионе «Роджерс Центр» в Торонто, Канада.

В главном бою вечера Жорж Сен-Пьер в шестой раз защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, выиграв единогласным решением судей у Джейка Шилдса. Во втором по значимости событии турнира Жозе Алду единогласным решением взял верх над Марком Хомиником и тем самым в третий раз защитил титул чемпиона в полулёгком весе.

Предыстория 
Организация в шестой раз проводила турнир в Канаде и впервые на территории провинции Онтарио, где до августа 2010 года смешанные единоборства находились под запретом. Изначально турнир в Торонто был анонсирован под названием UFC 131, но затем к началу 2011 года ситуация с очерёдностью изменилась, и его переименовали в UFC 129.

На тот момент это был крупнейший турнир UFC из когда-либо проводившихся в Северной Америке, и его предваряла двухдневная выставка UFC Fan Expo в выставочном комплексе Direct Energy Centre. Руководство рассчитывало продать около 42 тысяч билетов, но в итоге спрос на них превысил все ожидания. Сначала возможность приобрести билеты была эксклюзивно предоставлена членам фан-клуба UFC 10 февраля 2011 года, и там их раскупили почти полностью. Организация выпустила дополнительные билеты и во второй день предварительных продаж распространила их среди подписчиков газеты UFC. Когда 12 февраля оставшиеся билеты поступили в общий доступ, их полностью раскупили в тот же день. В итоге количество посадочных мест пришлось увеличить до 55 тысяч, такое количество проданных билетов составляло выручку в 11 млн долларов. Таким образом, по количеству зрителей турнир установил рекорд в ММА Северной Америки.

Ожидалось, что Джон Макдесси встретится здесь с Джонатаном Брукинсом, но в итоге его соперником стал Кайл Уотсон.

На селекторном совещании перед UFC: Fight for the Troops 2 в январе 2011 года Дэйна Уайт подтвердил, что действующий чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алду будет защищать свой чемпионский пояс в Торонто в бою против Марка Хоминика, при условии, если тот возьмёт верх над Джорджем Рупом. Он также подчеркнул, что Алдо в любом случае проведёт защиту на этом турнире, вне зависимости от исхода боя «Хоминик — Руп». Хоминик в итоге выиграл у Рупа техническим нокаутом, подтвердив статус главного претендента на титул и увеличив вероятность боя с Алдо.

Соперником Рори Макдональда изначально являлся Джеймс Уилкс, но позже его убрали из числа участников турнира и заменили Нейтом Диасом.

Мэтт Хэмилл должен был драться здесь с Филом Дэвисом, но 11 февраля появилось сообщение, что вместо этого он выступит на следующем турнире UFC 130, где его соперником станет Куинтон Джексон. В своём аккаунте в Twitter Дэвис выразил сожаление насчёт отмены своего боя и сообщил о намерении выступить в Торонто несмотря ни на что. В качестве нового соперника ему дали Джейсона Брилза, но позже в связи с травмой Тито Ортиса бойцу предложили возглавить турнир UFC Fight Night 24 — провести поединок с Антониу Рожериу Ногейрой. Брилз при этом остался в файткарде, получив в соперники Владимира Матюшенко.

Брайан Фостер не смог пройти медкомиссию перед началом турнира, магнитно-резонансная томография показала наличие кровоизлияния в его мозгу. Шон Пирсон из-за этого остался без соперника, но позже замена была найдена в лице Джейка Элленбергера.

В апреле незадолго до начала турнира телеканалом FX был показан традиционный документальный фильм UFC Primetime, посвящённый хедлайнерам запланированного мероприятия — Жоржу Сен-Пьеру и Джейку Шилдсу.

19 апреля стало известно, что два предварительных боя будут показаны в прямом эфире на сайте Facebook. Однако 21 апреля появилось уточнение — Facebook покажет все прелимы за исключением двух боёв, отданных телеканалу Spike.

Результаты

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $129,000:
 Бой вечера: Жозе Алду — Марк Хоминик
 Нокаут вечера: Лиото Мачида
 Приём вечера: Пабло Гарса

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC
События 30 апреля
Спорт в Канаде в 2011 году
Апрель 2011 года
Международные спортивные соревнования в Торонто